Манн Хелстейн  (; род. ) — эстонская альтистка, одна из участниц группы Urban Symphony.

Биография 
C 10 лет обучалась игре на скрипке. К 21 годам своей жизни уже сумела объездить многие страны Европы, выступая в различных международных оркестрах. Кроме того, Манн в настоящее время изучает менеджмент и охрану окружающей среды.

В 2009 году приняла участие в Eesti Laul (национальном отборочном конкурсе от Эстонии на Евровидение), где c другими участницами коллектива Urban Symphony стала представителем Эстонии на «Евровидение 2009».

16 мая 2009 года в финале конкурса «Евровидение 2009» группа заняла шестое место, набрав 129 баллов.

В данный момент обучается в Музыкальной и Театральной академии по классу альта.

Примечания 

Исполнители Moonwalk Records
Urban Symphony